Miejscowości w USA:
 Worden – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Worden – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Yellowstone
 Worden – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark

Gminy w USA:
 Worden (ang. Worden Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark